Game (deutsch „Spiel“) steht für:

 Computerspiel
 ein Begriff aus der Zahlentheorie, siehe Surreale Zahl #Verallgemeinerung: Games

game steht für:
 game – Verband der deutschen Games-Branche, deutscher Computer- und Videospielbranchenverband

The Game steht für:

 The Game (Footballspiel), das jährlich stattfindende Footballspiel zwischen Harvard und Yale
 Paul Levesque (* 1969), US-amerikanischer Wrestler, siehe Triple H
 The Game (Rapper) (* 1979), US-amerikanischer Rapper
 The Game (Album), ein Studioalbum von Queen aus dem Jahr 1980
 The Game (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1997
 The Game (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (2006–2015)
 The Game (Miniserie), britische Miniserie (2014)
 ein Buch von Neil Strauss aus dem Jahr 2005, siehe Die perfekte Masche
 The Game (Netzkultur), ein Internet-Phänomen und Running Gag
 The Game (Kartenspiel), ein Kartenspiel von Steffen Benndorf

Game ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Marion Game (* 1938), französische Schauspielerin
 Marvin Game (* 1991; Marvin Trotzinski), deutscher Rapper und Moderator

GAME steht als Abkürzung für:

 Games, Art, Media, Entertainment, siehe GAME Bundesverband der deutschen Games-Branche

Games ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Games (1914–1996), britischer Plakatkünstler

Siehe auch:

 Spiel (Begriffsklärung)
 Match